Gornjaki je lahko:
 Gornjaki, Preseka (Hrvaška)
 Gornjaki, Hrašćina (Hrvaška)